Марте Р. Гомез има више значења:

 Марте Р. Гомез (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марте Р. Гомез, Писта Аереа (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марте Р. Гомез, Тобарито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марте Р. Гомез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марте Р. Гомез (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марте Р. Гомез, Патол (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику